Mineo – comune italiano in provincia di Catania
Mineo – meteorite precipitata nel 1826 nei pressi dell'omonimo centro

Persone
Adinolfo da Mineo (1264-1287) – nobile italiano
Al Mineo (1880-1930) – criminale italo-americano
Carlo Mineo (... – 1771) – vescovo cattolico italiano
Corradino Mineo (1875-1960) – matematico italiano, nonno dell'omonimo giornalista
Corradino Mineo (1950) – giornalista italiano, nipote dell'omonimo matematico
Erika Mineo, meglio nota come Amara (1984 –) – cantautrice italiana
Gianni Mineo (1921-1987) – partigiano italiano
Ignazio Mineo (1924-1984) – politico italiano
Mario Mineo (1920-1987) – politico italiano, figlio dell'illustre matematico Corradino Mineo
Mineo Chini (1866-1933) – matematico italiano
Nicolò Mineo (1934 – ) – critico letterario e accademico italiano
Sal Mineo (1939-1976) – attore statunitense di origine italiana